Nicht ganz vollständige Liste der Reisezug- und Gepäckwagen, die von der Berner-Oberland-Bahn (BOB) eingesetzt wurden oder werden.

Einzelnachweise 

BernerOberlandBahn
BernerOberlandBahn
BernerOberlandBahn